Gran Premi d'Espanya de Motocròs 125cc, celebrat entre 1975 i 2003
 Gran Premi d'Espanya de Motocròs 250cc, celebrat entre 1962 i 2003
 Gran Premi d'Espanya de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2001 i 2003
 Gran Premi d'Espanya de Motocròs 500cc, celebrat entre 1964 i 2003
 Gran Premi d'Espanya de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi d'Espanya de MX3, celebrat d'ençà de 2006

Vegeu també 
 Gran Premi de Catalunya de Motocròs, celebrat entre 2009 i 2010